M108 peut désigner :
 M108, une galaxie spirale barrée de la constellation de la grande ourse ; 
 M108/M109, une famille de canons automoteurs américains.